Welden, település Németországban, Bajorország Augsburgi járásában,
 Welden, település Belgiumban, Kelet-Flandriában
 Welden, családnév